Sèish ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden in Okzitanien:
 Seich
 Seix